BQV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bartlett Cove (Stati Uniti)